Плохо́й — русская фамилия.

Другие значения 
 Плохой, в противовес хорошему — один из основополагающих терминов и действующих мотивов клейнианской психоаналитики и психологии.

Известные носители 
 Плохой, Василий Павлович (1919—1988) — Герой Советского Союза.
 Плохой, Игорь Иванович (род. 1968) — украинский политический деятель, член Партии Регионов с 2008 года, депутат Верховной Рады 4-6 созывов.
 Плохой, Олег Анатольевич (род. 1968) — российский государственный деятель, статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации с 2019 года, генерал-лейтенант юстиции запаса, Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

См. также 
 Хороший
 Плохов
 Плоховская
 Плоховы
 Плоховка
 Плохой парламент — заседал в Англии между 27 января и 2 марта 1377 года
 Bad
 Добрый и злой следователь
 Добро и зло
 Кнут и пряник

В кинематографе 
 «Плохой хороший человек»
 «Плохой Санта»
 «Плохой и сумасшедший»
 «Плохой лейтенант»
 «Плохой полицейский»
 «Хороший полицейский, плохой полицейский»
 «Плохой кот Шерафеттин»
 «Плохой парень»
 «Плохой гений»
 «Плохое сердце Бастера»